Uljanowo () ist der Name folgender Orte in Russland:

Uljanowo (Archangelsk), ein Dorf im Rajon Cholmogory, Oblast Archangelsk
Uljanowo (Iwanowo, Iljinski), ein Dorf im Rajon Iljinski, Oblast Iwanowo
Uljanowo (Iwanowo, Kineschma), ein Dorf im Rajon Kineschma, Oblast Iwanowo
Uljanowo (Jaroslawl, Gawrilow-Jam), ein Dorf im Rajon Gawrilow-Jam, Oblast Jaroslawl
Uljanowo (Jaroslawl, Tutajew), ein Dorf im Rajon Tutajew, Oblast Jaroslawl
Uljanowo (Jaroslawl, Uglitsch), ein Dorf im Rajon Uglitsch, Oblast Jaroslawl
Uljanowo (Kaliningrad), ein Dorf im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (Kraupischken, 1938–1946 Breitenstein, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
Uljanowo, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, jetzt: Konstantinowka (Kaliningrad, Gurjewsk) (Waldhöfen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
Uljanowo (Kaluga), ein Dorf im Rajon Uljanowo, Oblast Kaluga
Uljanowo (Kirow), ein Dorf im Rajon Oritschi, Oblast Kirow
Uljanowo (Krasnodar), ein Dorf im Rajon Mostowskoi, Region Krasnodar
Uljanowo (Komi), ein Dorf im Rajon Ust-Kulom, Republik Komi
Uljanowo (Moskau), ein Dorf im Rajon Moschaisk, Oblast Moskau
Uljanowo (Nischni Nowgorod, Bor), ein Dorf im Rajon Bor, Oblast Nischni Nowgorod
Uljanowo (Nischni Nowgorod, Lukojanow), ein Dorf im Rajon Lukojanow, Oblast Nischni Nowgorod
Uljanowo (Perm), ein Dorf im Rajon Kungur, Region Perm
Uljanowo (Pskow, Opotschka), ein Dorf im Rajon Opotschka, Oblast Pskow
Uljanowo (Pskow, Ostrow), ein Dorf im Rajon Ostrow, Oblast Pskow
Uljanowo (Twer, Kuwschinowo), ein Dorf im Rajon Kuwschinowo, Oblast Twer
Uljanowo (Twer, Subzow), ein Dorf im Rajon Subzow, Oblast Twer
Uljanowo (Twer), ein Dorf im Rajon Twer, Oblast Twer
Uljanowo (Wologda), ein Dorf im Rajon Tscherepowez, Oblast Wologda